

Patronyme 

 Béla Lugosi (1882-1956), acteur de cinéma hongro-américain ;
 László Lugossy (1939-), réalisateur hongrois.

Divers 
 (125071) Lugosi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après Béla Lugosi.

Voir aussi 
 
 , page d'homonymie.
Homonymie de patronyme hongrois